Władcy Chin przedcesarskich – władcy starożytnych Chin z trzech pierwszych dynastii: Xia, Shang i Zhou.

Uwaga: Pierwszą powszechnie akceptowaną datą w historii Chin jest rok 841 p.n.e.

Trzech Czcigodnych i Pięciu Cesarzy 
Legendarni pierwsi władcy Chin.

Dynastia Xia 

Półlegendarna pierwsza dynastia.

Dynastia Shang 
Pierwsza w pełni historyczna dynastia w historii Chin.

Dynastia Zhou 
XI wiek p.n.e.–256 p.n.e., tradycyjnie dzielona na:
 Zachodnią dynastię Zhou, około 1046 p.n.e. – 771 p.n.e.
 Wschodnią dynastię Zhou, 770 p.n.e. – 256 p.n.e., z kolei dzieloną na:
 okres Wiosen i Jesieni, 770 p.n.e. – 476 p.n.e.
 okres Walczących Królestw, 475 p.n.e.–221 p.n.e.

Przypisy 

 
Listy władców